Констен — фамилия. Известные носители:

 Констен, Бернард (1932—2017) — бывший французский автогонщик.
 Констен, Герман (1878—1957) — немецкий путешественник, писатель, исследователь Монголии и Китая.

См. также 
 Констенчик, Авенир Маркович (1889—1935) — российский военный летчик, георгиевский кавалер.